Neuhofen peut faire référence à :
 Neuhofen, commune de l'arrondissement de Rhin-Palatinat, Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 Neuhofen an der Krems, bourg du district de Linz-Land, Haute-Autriche, Autriche
 Neuhofen an der Ybbs, bourg du district d'Amstetten, Basse-Autriche, Autriche
 Neuhofen im Innkreis, commune du district de Ried im Innkreis, Haute-Autriche, Autriche